— японская мангака. Наиболее известна как автор комедийной сэйнэн-манги Thermae Romae, получившей адаптации в виде аниме-сериала и двух игровых фильмов. В 2010 году это произведение принесло Ямадзаки третью награду «Манга тайсё» и Культурную премию имени Осаму Тэдзуки в номинации коротких работ. Командор ордена Звезды Италии (14 октября 2017 года).

Работы 
Основные публикации
  (2001, ISBN 978-4063344851)
  (2003, ISBN 978-4872877953)
  (2005, ISBN 978-4062129169)
  (2006, ISBN 978-4063376074)
  (2007, ISBN 978-4063376487)
  (2008, ISBN 978-4063406863)
  (2007, ISBN 978-4-04-726127-3, ISBN 978-4047267701)
  (2008, ISBN 978-4-82-117023-4)
  (2009)
  (2009, ISBN 978-4420220552)
  (2010, ISBN 978-4063761030)
 PIL (2010, ISBN 978-4420152372)
  (2010, ISBN 978-4063377187)
  (2010)
 Sweet Home Chicago (2011)
  (2011, ISBN 978-4420152587)
  (2012)
  (2012, ISBN 978-4107717573)
  (2013)
  (2017)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Мари Ямадзаки

Командоры ордена Звезды Италии